Inventio puede referirse a:
 Una fase del discurso (véase retórica).
 Descubrimiento o invención, especialmente el de una reliquia sagrada en el Cristianismo.